Enrique Morente Cotelo, plus connu sous le nom de Enrique Morente, né à Grenade le  et mort le , est un chanteur espagnol de flamenco.
 Estrella Morente Carbonell, mieux connue sous le nom de Estrella Morente, née en 1980 est une chanteuse de flamenco.